La Banda Municipal de Valencia fue creada en 1903, bajo la dirección de Santiago Lope, el cual condujo su primer concierto el 8 de diciembre del mismo año. Con el maestro Lope al frente, logró numerosos éxitos, entre ellos, tres primeros premios en el Certamen Internacional de Bilbao, celebrado en 1905.

La banda celebra unas noventa actuaciones por año, entre las que destacan los conciertos celebrados en el Palau de la Música de Valencia, los que ofrece en los barrios periféricos y pueblos de la Comunidad Valenciana, así como en diversas ciudades europeas y los actos protocolarios del Ayuntamiento. Está en posesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Plantilla

Dirección 

 Rafael Sanz - Espert

Flautín

 Marcos Chirivella Andrés

Flautas
 Adrián Serrano Navarro
 Mª Isabel Vila Burguet

Oboes
 Antonio Fernández Cintero
 Miguel Aguado Alcázar

Corno Inglés
 Jesús Perelló Fuster

Fagot

 Ovidio Giménez Martínez

Requintos
 José Beltrán Montagud
 Francisco M. Valero Terribas

Clarinetes
 José Miguel Martínez Falomir
 Juan Antonio Fenollar Sala
 José Tello Espert
 Leandro Tello Espert
 Francisco J. Perelló Aldás
 Emilio Cárcel Villalba
 Antonio Goig Valenzuela
 Joaquín Barberá Cervera
 Ana Cogollos Faus
 Enrique Villalba Alonso
 Enrique Sapiña García
 Ricardo Fuster Cervera
 Ángel Miguez Pérez Mínguez
 Rafael Carlos Toledo Morales

Clarinetes Bajos

 Miguel Peris Martínez

Saxofón Alto y Soprano
 Mario Biendicho Giménez

Saxofones Altos
 Francisco Arturo Bort Ramón
 Juan Ramón Barberá Higuero
 José Llopis Esteve

Saxofones Tenores
 Pedro Giménez Beallesteros
 Miguel Asensio Segarra
 Emilio Rodríguez Galindo
 Enrique Cárcel Villalba

Saxofones Barítonos
 Darío Benedito Aviñó
 Sergio Muñoz Pérez

Trompas
 Honorio Alberto Muñoz Gea
 Mario Osca Ruiz
 José Manuel Campos Almela
 Manuel Amorós Aviñó
 Manuel Faus Faus

Trompetas
 Domingo Ángel Torrella Sancho
 Juan Bautista Fons Sanfrutos
 José Javier Amorós Martínez
 Gerardo Mira de Leiva

Trombones
 Miguel Ángel Tomás Castelló
 Agustín Puig Gómez
 Carlos Climent García
 Antonio Zapata Lis
 David Pont Ripoll

Fliscornos

 Jaume Prats Lacuesta
 Daniel Arlandis Gascón

Bombardinos Barítonos
 Francisco Javier Castellano Gómez
 Jordi Peiró Marco

Bombardinos
 Vicente Nogués Suey
 José Luis Ramón Criado

Tubas
 Miguel Vallés Manzano
 José María Santos Ferrer
 José Vicente Asensi Galduf
 Justo Miguel Moros García
 Pedro Criado Valero

Contrabajos
 Joana Sales Baviera
 Xavier Amat Alcover

Timbales
 Juan Carrascosa Solaz

Percusión
 Francisco José Fort Marí
 José Suñer Oriola
 Josefina Sáez Carrascosa
 Francisco Manuel Campos Peiró
 Francisco Salanova Alapont

Archivero
 Juan José Salazar Sancho

Enlaces externos 
 La Banda Municipal al Palau de la Música de Valencia

Bibliografía 
 Astruells Moreno, Salvador (2003) La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de la música valenciana. Tesis Doctoral. Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia.

Bandas de música
Música de la Comunidad Valenciana
Condecorados con la corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio